Список водорослей, грибов и лишайников, занесённых в Красную книгу Московской области, содержит 3 вида водорослей, 37 — лишайников и 22 вида грибов, включённых в Красную книгу Московской области.

Категории охраны обозначены цифрой в конце строки каждого вида:

 1 — находящиеся под угрозой исчезновения
 2 — сокращающиеся в численности
 3 — редкие
 4 — неопределённые по статусу
 5 — восстанавливающиеся

Отдел Красные водоросли — Rhodophyta

Класс Родимениофициевые, или Флоридеи — Rhodymeniophyceae (Florideophyceae) 

 Семейство Тореевые — Toreaceae
 Торея реснитчатая — Thorea hispida (Thur.) Desv. 4

 Семейство Батрахоспермовые — Batrachospermaceae
 Батрахоспермум слизистый, или четковидный — Batrachospermum gelatinosum (L.) DC. [B. moniliformeRoth] 4
 Батрахоспермум торфяной, или неправильный — Batrachospermum turfosum Bory de Saint-Vincent [B. vagum (Roth) Ag.] 4

ГРИБЫ — FUNGI

Отдел Сумчатые грибы — Ascomycota

Класс Леоциомицеты — Leotiomycetes

Порядок Гелоциевые — Helotiales 

 Семейство Леоциевые — Leotiaceae
 Леоция студенистая — Leotia lubrica (Scop.) Pers. 3

Класс Пезизомицеты — Pezizomycetes

Порядок Пезизовые — Pezizales 

 Семейство Саркосомовые — Sarcosomataceae
 Саркосома шаровидная — Sarcosoma globosum (Schmidel) Rehm 3

Отдел Базидиальные грибы — Basidiomycota

Класс Базидиомицеты — Basidiomycetes

Порядок Полипоровые — Polyporales 

 Семейство Полипоровые — Polyporaceae
 Трутовик разветвленный — Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. [Grifola umbellata (Pers.) Pilat] 3

 Семейство Альбатрелловые — Albatrellaceae
 Трутовик овечий — Albatrellus ovinus (Schaeff.) Kotl. et Pouz. 3

 Семейство Спарассовые — Sparassidaceae
 Спарассис курчавый — Sparassis crispa (Wulf.) Fr. 3

Порядок Болетовые — Boletales 

 Семейство Гиропоровые — Gyroporaceae
 Каштановый гриб — Gyroporus castaneus (Bull.) Quel. 3
 Гиропорус синеющий — Gyroporus cyanescens (Bull.) Quel. 3

 Семейство Болетовые — Boletaceae
 Полубелый гриб — Boletus impolitus Fr. 4
 Осиновик белый — Leccinum percandidum (Vassilk.) Watl. 3
 Берёзовик розовеющий — Leccinum oxydabile (Sing.) Sing. 3

Порядок Агариковые — Agaricales 

 Семейство Трихоломовые — Tricholomataceae
 Говорушка подогнутая — Clitocybe geotropa (Bull.) Quel. 3
 Чешуйчатка золотистая — Phaeolepiota aurea (Matt.) Maire 4

 Семейство Паутинниковые — Cortinariaceae
 Паутинник чешуйчатый — Cortinarius pholideus (Fr.) Fr. 4
 Паутинник лазоревый — Cortinarius venetus (Fr.) Fr. 4
 Паутинник фиолетовый — Cortinarius violaceus (L.) Gray 4
 Приболотник желтый — Cortinarius triumphans Fr. 4

 Порядок Сыроежковые — Russulales 

 Семейство Сыроежковые — Russulaceae
 Груздь золотисто-желтый лиловеющий — Lactarius repraesentaneus Britzelm. 3
 Груздь пергаментный — Lactarius pergamenus (Sw.) Fr. 3
 Сыроежка золотистая — Russula aurea Pers. 2
 Сыроежка разнопластинчатая — Russula heterophylla (Fr.) Fr. 3
 Сыроежка зеленоватая — Russula virescens (Schaeff.) Fr. 3

 Семейство Герициевые — Hericiaceae
 Ежевик коралловидный — Hericium coralloides (Scop.) Pers. 3

 Лишайники — Lichenes 

 Семейство Кладониевые — Cladoniaceae
 Кладония листоватая — Cladonia foliacea (Huds.) Schaer. 3
 Кладония Цопфа — Cladonia zopfii Vain. 4

 Семейство Коллемовые — Collemataceae
 Коллема топяная — Collema limosum (Ach.) Ach. 0
 Лептогиум лишайниковидный — Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr. 0

 Семейство Коллемовые — Collemataceae
 Алектория многоветвистая — Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. 0
 Цетрария колючая — Cetraria aculeata (Schreb.) Fr. 0
 Флавоцетрария капюшоновидная — Flavocetraria cucullata (Bellardi) Karnef. et Thell 4
 Флавопармелия морщинистая — Flavoparmelia caperata (L.) Hale 1
 Гипогимния Биттера — Hypogymnia bitteri (Lynge) Ahti 1
 Гипогимния трубчатая — Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. 3
 Имшаугия бледнеющая — Imshaugia aleurites (Ach.) Fricke 1
 Менегацция пробуравленная — Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal. 1
 Пармелия скальная — Parmelia saxatilis (L.) Ach. 0
 Пармелина дубовая — Parmelina quercina (Willd.) Hale 1
 Пармелина липовая — Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale 2
 Плеуростикта блюдчатая — Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix. 1
 Уснея нитчатая — Usnea filipendula Stirton 1
 Уснея цветущая — Usnea florida (L.) Wigg. 0
 Уснея рыжеющая — Usnea fulvoreagens (Ras.) Ras. 1
 Уснея оголенная — Usnea glabrata (Ach.) Vain. 1
 Уснея оголяющаяся — Usnea glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain. 1
 Уснея жёстковолосатая — Usnea hirta'' (L.) Wigg. 2
 Уснея лапландская — Usnea lapponica Vain. 1
 Уснея почти цветущая — Usnea subfloridana Stirt. 2

 Семейство Фисциевые — Physciaceae
 Анаптихия реснитчатая — Anaptychia ciliaris (L.) Koerb. 3
 Рамалина чашечковидная — Ramalina calicaris (L.) Rohl. 3
 Рамалина разорванная — Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm. 1
 Рамалина мучнистая — Ramalina farinacea (L.) Ach. 2
 Рамалина ясеневая — Ramalina fraxinea (L.) Ach. 2
 Рамалина опыленная — Ramalina pollinaria Ach. 2
 Рамалина ломкая — Ramalina thrausta Nyl. 3

 Семейство Стереокаулоновые — Stereocaulaceae
 Стереокаулон голый — Stereocaulon paschale (L.) Hoffm. 0

 Семейство Лобариевые — Lobariaceae
 Лобария лёгочная — Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 0

 Семейство Пельтигеровые — Peltigeraceae
 Пельтигера пупырчатая — Peltigera aphthosa (L.) Willd. 1
 Пельтигера горизонтальная — Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg. 1
 Пельтигера жилковатая — Peltigera venosa (L.) Baumg. 1

 Семейство Телосхистовые — Teloschistaceae
 Ксантория обманчивая — Xanthoria fallax (Hepp) Arn. 3

См. также 
 Список млекопитающих, занесённых в Красную книгу Московской области

Примечания

Литература 
 Красная книга Московской области (издание второе, дополненное и переработанное) / Министерство экологии и природопользования Московской области; Комиссия по редким и находящимся под угрозой видам животных, растений и грибов Московской области. Отв. ред.: Т. И. Варлыгина, В. А. Зубакин, Н. А. Соболев. — М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. — 4 + 828 с.: ил.

Ссылки 
 Водоросли в Красной книге Московской области
 Грибы в Красной книге Московской области
 Лишайники в Красной книге Московской области

Списки видов, занесённых в Красную книгу Московской области
Московская